Callimaco Zambianchi – patriota italiano
 Ernesto Zambianchi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Kiko Zambianchi – cantante e chitarrista brasiliano